Роджер Федерер в четвёртый раз подряд защитил свой титул.

Посев 

  'Роджер Федерер (Титул)
  Рафаэль Надаль (Финал)
  Энди Роддик (Четвертьфинал)
  Новак Джокович (Полуфинал, отказ)
  Фернандо Гонсалес (Третий раунд)
  Николай Давыденко (Четвёртый раунд)
  Томаш Бердых (Четвертьфинал)
  Энди Маррей (Отказ)
  Джеймс Блейк (Третий раунд)
  Маркос Багдатис (Четвертьфинал)
  Томми Робредо (Второй раунд)
  Ришар Гаске (Полуфинал)
  Томми Хаас (Четвёртый раунд, отказ)
  Михаил Южный (Четвёртый раунд)
  Иван Любичич (Третий раунд)
  Ллейтон Хьюитт (Четвёртый раунд)

<ol start="17">
  Давид Феррер ''(Второй раунд)
  Яркко Ниеминен ''(Третий раунд)
  Йонас Бьоркман ''(Четвёртый раунд)
  Хуан Карлос Ферреро ''(Четвертьфинал)
  Дмитрий Турсунов ''(Третий раунд)
  Гильермо Каньяс ''(Третий раунд)
  Давид Налбандян ''(Третий раунд)
  Хуан Игнасио Чела ''(Второй раунд)
  Карлос Мойя ''(Первый раунд)
  Марат Сафин ''(Третий раунд)
  Филипп Кольшрайбер ''(Первый раунд)
  Робин Сёдерлинг ''(Третий раунд)
  Агустин Кальери ''(Второй раунд)
  Филиппо Воландри ''(Первый раунд)
  Доминик Хрбаты ''(Первый раунд)
  Хуан Монако ''(Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Взрослые